Porgy and Bess kan syfta på:

Porgy och Bess – en opera av George Gershwin
Porgy and Bess (film) – en film från 1959
Porgy and Bess (musikalbum) – en av de mest kända inspelningarna av musiken från Porgy och Bess gjordes 1958 av Miles Davis